Corinne Brinkerhoff (...) – scrittrice e produttrice televisiva statunitense
 Henry R. Brinkerhoff (1787-1844) – politico statunitense
 Jacob Brinkerhoff (1810-1880) – giurista e politico statunitense
 Roeliff Brinkerhoff (1828-1911) – avvocato ed editore statunitense

Pagine correlate
 Brinckerhoff